Атлетика:

 Лёгкая атлетика
 Тяжёлая атлетика
 Атлетика (цирк) — вид циркового искусства.
 См. также
 Атлет